Atka peut faire référence à :

 Atka, une île des Aléoutiennes, en Alaska ;
 Atka, le principal village de cette île ;
 Atka, une commune urbaine de l'oblast de Magadan, en Sibérie orientale (Russie).